Santa Olalla, une commune espagnole de la Province de Tolède.
 Santa Olalla del Cala, une commune espagnole dans la province de Huelva, communauté autonome d’Andalousie.

Santa Olalla